Монастырёк — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области. Административный центр Черновского сельского поселения.

История 
Деревня Монастырёк упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

МОНАСТЫРЁК — деревня принадлежит госпоже Аглае Голавниной, число жителей по ревизии: 67 м. п., 74 ж. п. (1838 год)

МОНАСТЫРЁК — деревня госпожи Головиной, по просёлочной дороге, число дворов — 20, число душ — 86 м. п. (1856 год)

МОНАСТЫРЁК — деревня владельческая при колодце, число дворов — 32, число жителей: 97 м. п., 127 ж. п. (1862 год) 

Сборник Центрального статистического комитета описывал её так:

МОНАСТЫРЁК — деревня бывшая владельческая, дворов — 49, жителей — 254; две часовни, лавка. (1885 год)

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Черновской волости 1-го земского участка 1-го стана Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Согласно Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии 1905 года деревня образовывала Монастырское сельское общество.

Согласно карте Петроградской и Эстляндской губерний 1919 года через деревню Монастырёк протекал ручей Монастырский.

С 1917 по 1922 год деревня входила в состав Кольцовской волости Гдовского уезда.

С 1922 года, в составе Монастырского сельсовета Выскатской волости.

С 1924 года, в составе Черновского сельсовета.

С августа 1927 года, в составе Рудненского района.

С 1928 года, в составе Кингисеппского района. В 1928 году население деревни составляло 471 человек.

По данным 1933 года деревня называлась Монастырки и также входила в состав Черновского сельсовета Кингисеппского района.

Согласно топографической карте 1937 года деревня насчитывала 94 крестьянских двора, в деревне находился кирпичный завод и две деревянных часовни.

С января 1941 года, в составе Сланцевского района.

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 2 февраля 1944 года.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

По состоянию на 1 августа 1965 года деревня Монастырёк входила в состав Черновского сельсовета Кингисеппского района. С ноября 1965 года, вновь в составе Сланцевского района. В 1965 году население деревни составляло 136 человек.

По данным 1973 года деревня Монастырёк являлась административным центром Черновского сельсовета Сланцевского района, в который входили 13 населённых пунктов.

По данным 1990 года деревня Монастырёк являлась административным центром Черновского сельсовета, в который входили 11 населённых пунктов общей численностью населения 793 человека. В самой деревне Монастырёк проживали 112 человек.

В 1997 году в деревне Монастырёк Черновской волости проживали 169 человек, в 2002 году — 159 человек (русские — 92 %), деревня являлась административным центром волости.

В 2007 году в деревне Монастырёк Черновского СП проживали 165 человек, в 2010 году — 171 человек.

География 
Деревня расположена в северной части района на автодороге  (Черно — Монастырёк — Черновское) в месте примыкания к ней автодороги  (подъезд к дер. Монастырёк).

Расстояние до районного центра — 25 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Вервёнка — 2,5 км.

Близ деревни протекает река Чёрная (Черновка).

Демография

Примечания 

Населённые пункты Сланцевского района